La famille Fonte est une famille patricienne de Venise agrégée à la noblesse en payant la taxe de  pour la guerre de Candie.

Notes 

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien